После капитуляции всех французских армий, участвовавших во Французской кампании, перед вермахтом, в плен к немцам попало 2 млн человек, которые сразу же после этого были отправлены в лагеря.

Трудовые лагеря 
Около 1/3 военнопленных на различные сроки были демобилизованы. Однако большая часть офицеров и военнослужащих сержантского состава содержалась в так называемых «офицерских лагерях» и не работала. Солдаты были направлены на работы. Около 50 % солдат возделывали поля в Германии, где продовольствия было более, чем достаточно, и законы были нестрогими. Другие работали на заводах и в шахтах, где дисциплина были очень жёсткой. Рабочие места для военнопленных еврейской национальности нацистами не выделялись.

В плену у немцев также находилось 120 тыс. цветных солдат, рекрутированных из колоний Франции. Их не отправили в Германию, задействовали в строительстве оборонительных сооружений германской армии во французской оккупационной зоне. Их жизненные условия были несколько лучше условий французов, работающих на заводах в Германии. Однако они, в свою очередь, стали ненавидеть режим Виши и к моменту возвращения в колонии у них и мысли не было о разрыве тесных отношений с Францией. К концу Французской кампании летом 1940 года немцами было уничтожено несколько тысяч негров и других военнопленных, служивших во французских колониальных полках. В живых осталось не более 60 000 негров, но с ними немцы обходились как и с другими военнопленными-неграми.

Репатриация 
В 1940—1941 годах во Францию было в конечном счёте репатриировано 330 000 человек, в том числе по состоянию здоровья, в то время как 16 000 человек сбежало.

Примечания

Источники

Литература 
 
 
 

Вооружённые силы Франции во Второй мировой войне
Военная история Германии